DNO steht für:
 DNO ASA, norwegisches Mineralölunternehmen
 De Nationale Opera, niederländische Opernkompagnie
 Distribution Network Operator, siehe Verteilnetzbetreiber
 Dianópolis Airport (IATA-Code), Flughafen von Dianópolis, Tocantins, Brasilien
 Bahnhof Nossen (DS100-Code)

Dno steht für:
 Dno, Kleinstadt in Russland

dno steht für:
 Ndrulo (auch Northern Lendu; ISO-639-3-Code), eine der zentralsudanischen Sprachen in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda

Abkürzung